Sigrid Renaud, née le  à Caen, est un écrivain français. Elle est également illustratrice et étudia à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai.

Œuvres 
 Arghentur - 1 L'hiver maudit, Gallimard Jeunesse, Paris, 2006, .
 Arghentur - 2 La forteresse d'argent, Gallimard Jeunesse, Paris, 2007, .
 Les larmes du Roi Python, coécrit avec Eric Sansa, Gallimard Jeunesse, Paris, 2009, 
 Douze heures dans la vie d'un troll , Gallimard Jeunesse, Paris, 2010, 
 Guillaume, fils de chef viking, Gallimard Jeunesse, Paris, 2011, , prix Fulbert de Chartres jeunesse 2012
 La Malédiction des Serpents de mer, Auzou, 2019, finaliste du prix Première Victor 2022

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Écrivain français du XXIe siècle
Femme de lettres française
Naissance en novembre 1978
Naissance à Caen au XXe siècle